MacLeay peut faire référence à :

Personnalités 
 William Sharp Macleay (1792-1865) entomologiste britannique.
 William John Macleay (1820-1891), entomologiste et naturaliste australien.
 Alexander Macleay (1767-1848) entomologiste britannique père du .

Cours d'eau 
 le Macleay est un fleuve d'Australie.
 le Macleay, cours d'eau de Nouvelle-Zélande.